Som pode significar:
 Som, um fenômeno físico
 Som (Hungria), um município da Hungria
 Som, a moeda do Quirguistão
 Som, a moeda do Usbequistão
 Sonorização
 Skidmore, Owings and Merrill, empresa de arquitetura
 Aparelho de som